

Patronyme  
 
 Jean Duvivier (), facteur d'orgues français, ayant exercé son art en Provence et en Languedoc ; 
 Adrienne Duvivier (1626-1706), personnalité canadienne, pionnière de la Nouvelle-France et cofondatrice de Montréal ;
 Jean Guillaume Duvivier (1687-1781), graveur français ;
 François du Pont Duvivier (1705-1776), officier français des Compagnies franches de la marine ;
 Pierre-Charles Duvivier (1716-1788), peintre français ;
 Pierre-Charles Duvivier (1728-1803), homme politique français
 Pierre-Simon-Benjamin Duvivier (1730-1819), médailleur français ;
 Joseph-Hippolyte Duvivier (1752-1834), prêtre oratorien et écrivain ecclésiastique français ;
 Jean-Bernard Duvivier (1762-1837), peintre, dessinateur et illustrateur franco-belge ;
 Aimée Duvivier (v. 1765-1852), peintre française ; 
 Claude-Raphaël Duvivier (1771-1821), ingénieur français des Ponts et Chaussées ;
 Auguste Duvivier (1772-1846), homme politique belge, ministre des Finances ;
 Ignace Louis Duvivier (1777-1853), général belge ;
 René Charles Duvivier (1785-1852), général français.
 Franciade Fleurus Duvivier (1794-1848), militaire français ;
 Antony Duvivier (1814-1862), homme de lettres français ;
 Adolphe Devin-Duvivier (1827-1907), compositeur et professeur de chant français ;
 Albert Duvivier (1842-1927), graveur et illustrateur français ;
 Julien Duvivier (1896-1967), réalisateur français ;
 George Duvivier (1920-1985), contrebassiste américain de jazz ;
 Éric Duvivier (1928-), réalisateur français ;
 Dominique Duvivier (1950-), prestidigitateur français ;
 Dominique Duvivier  (1970-), entraineur de volley-ball français
 Alexandra Duvivier (1973-), prestidigitatrice française ;
 Claire Duvivier (1981-) écrivaine et éditrice française.

Toponyme 

 Duvivier, ancien nom de la ville algérienne de Bouchegouf ;
 Rivière Duvivier, cours d'eau canadien du Bas-Saint-Laurent ;
 Rue Duvivier, voie française du  parisien ;
 Rue Duvivier, rue belge de Liège.